Kathleen McKane e John Gilbert hanno battuto in finale Dorothy Shepherd Barron e Leslie Godfree 6-3, 3-6, 6-3.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Bibliografia
 Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
 Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 2. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2011. ISBN 978-88-6002-023-9, S. 623

Torneo di Wimbledon 1924